1. ŽNL Virovitičko-podravska u sezoni 2007./08. je predstavljala ligu prvog stupnja županijske lige u Virovitičko-podravskoj županiji, te ligu petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a ligu je osvojio "Turanovac".

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 1. ŽNL Virovitičko-podravska

Vanjske poveznice  
 znsvpz.hr, Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije

Izvori  
 
 znsvpz.hr, 1. ŽNL Virovitičko-podravska 
 library.foi.hr, "Virovitički list : Virovitičko-podravski tjednik", ISSN 0042-6849 
 library.foi.hr, "Virovitički list : Virovitičko-podravski tjednik", br. 2595, god. LVI, objavljeno 5. lipnja 2008., str. 18 (Sport; 1. ŽNL - 26. kolo i konačna ljestvica), preuzeto 1. studenog 2021. 
 

 

2007-08 
Virovitičko-podravska-1